N144 peut faire référence à :
 Route nationale 144 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N144 de la RATP.